Dinții dragonului se poate referi la:

 Dinții dragonului, legenda greacă în care dinții unui dragon ucis au fost semănați pe câmpul de luptă. Din dinți a răsărit o armată de războinici.
 Dinții dragonului (Star Trek: Voyager), episod Star Trek: Voyager
 Dinții dragonului (fortificație) (în ), fortificații din al Doilea Război Mondial pentru a împiedica mișcarea tancurilor și a infanteriei mecanizate